|}

Die Bahnstrecke Chorzów–Tczew (Königshütte–Dirschau) ist eine zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Schlesien, Łódź, Großpolen, Kujawien-Pommern und Pommern.

Verlauf 

Die Bahnstrecke Chorzów–Tczew, die längste Eisenbahnstrecke Polens, beginnt im Bahnhof Chorzów Batory (Bismarckhütte Staatsbahnhof; km 5,900) an der Bahnstrecke Katowice–Legnica. Erster Fernverkehrsbahnhof ist Chorzów Miasto (Königshütte (Oberschlesien) Staatsbahnhof; km 8,984), dann Bytom (Beuthen (Oberschlesien) Hauptbahnhof; km 17,365) – Beginn der Bahnstrecke Bytom–Wrocław –, dann Tarnowskie Góry (Tarnowitz; km 33,882), Beginn der hier nur noch im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Tarnowskie Góry–Opole und der stillgelegten Bahnstrecke Tarnowskie Góry–Zawiercie. Die Strecke verläuft weiter über Kalety (Stahlhammer; km 47,996), Beginn der Bahnstrecke Kalety–Wrocław und Strzebiń (km 53,976), Beginn der stillgelegten Bahnstrecke Strzebiń–Woźniki Śląskie nach Herby Nowe (km 69,439), etwas nördlich der Kreuzung mit der Bahnstrecke Kielce–Fosowskie gelegen und Beginn der Bahnstrecke Herby–Oleśnica.

Von dort wird die Strecke nicht mehr im regulären Personennahverkehr bedient. Sie verläuft über den Bahnhof Kłobuck (km 89,209) zum Bahnhof Chorzew Siemkowice (km 124,172), an dem die Bahnstrecke Wyczerpy–Chorzew Siemkowice, ebenfalls nicht mehr regulär im Personenverkehr bedient, endet. Die Strecke verläuft weiter nordwärts nach dem im Sommer von einem Nachtzugpaar (Stand 2018) bedienten Bahnhof Zduńska Wola Karsznice, etwas südlich der Kreuzung mit der Bahnstrecke Łódź Kaliska–Forst (Lausitz) Grenze, ab der Fernverkehr auf der Strecke besteht, über Poddębice (km 203,216) zum Bahnhof Ponętów (km 240,456), an den sich die Kreuzung mit der Bahnstrecke Warszawa–Poznań anschließt.

Die Bahnhöfe Babiak (km 260,679) und Piotrków Kujawski (km 283,964) werden im Fernverkehr bedient, nächster Knotenpunkt ist Inowrocław (Hohensalza) mit den Bahnhöfen Inowrocław Rąbinek (km 317,048) – Beginn der noch bis Kruszwica im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Inowrocław–Mogilno, der noch bis Wapienno vom Güterverkehr benutzten Bahnstrecke Inowrocław–Drawski Młyn und der Umfahrung Inowrocławs – und dem Bahnhof Inowrocław (km 324,936) an der Bahnstrecke Poznań–Toruń. Ab Inowrocław wird die Strecke auch wieder vom Personennahverkehr befahren.

Die Strecke verläuft weiter nordwärts über Jaksice (Jakschitz; km 331,651), wo die Umfahrung wieder auftrifft, und Nowa Wieś Wielka (Groß Neudorf; km 346,802), Beginn der bis Maksymilianowo nur im Güterverkehr betriebenen Bahnstrecke Nowa Wieś Wielka–Gdynia, nach Bydgoszcz Główna (Bromberg Staatsbahnhof; km 370,310), dem Hauptbahnhof der Stadt Bydgoszcz, wo die Bahnstrecke Kutno–Piła gekreuzt wird und die Bahnstrecke Poznań–Bydgoszcz, nicht mehr durchgängig betrieben, endet.

Die Strecke verläuft nordwärts nach Maksymilianowo (Maxtal; km 379,848), wo die Bahnstrecke Nowa Wieś Wielka–Gdynia, die nördlich dann auch vom Personenverkehr befahren wird, gekreuzt wird. Die Strecke verläuft nordostwärts über Terespol Pomorski (Terespol; km 410,863), wo die westlich stillgelegte, östlich noch im Güterverkehr betriebene Bahnstrecke Świecie nad Wisłą–Złotów gekreuzt wird, den nächsten Fernverkehrsbahnhof hinter Bydgoszcz, Laskowice (Laskowitz (Westpreußen); km 422,552), Kreuzungspunkt mit der Bahnstrecke Działdowo–Chojnice und Beginn der Bahnstrecke Laskowice Pomorskie–Bąk, Twarda Góra (Hardenberg; km 449,586), Beginn der ehemaligen Kleinbahn Hardenberg–Neuenburg, Smętowo (Schmentau; km 457,250), Beginn der stillgelegten Bahnstrecken nach Kwidzyn und Skórcz, Morzeszczyn (Morroschin; km 467,340), Beginn der stillgelegten Bahnstrecke Morzeszczyn–Gniew, nach Tczew (Dirschau; km 497,919) an der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und elektrifiziert. Die Höchstgeschwindigkeiten unterscheiden sich zwischen den beiden Streckengleisen auf zum Teil Dutzende Kilometer langen Strecken. Daneben ist zu beachten, dass auf vielen Abschnitten kein Personenverkehr mehr stattfindet.

Bis Bytom Północny (km 23)  beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenzüge wie Güterzüge 30 bis 100 km/h, bis Rusiec Łódzki (km 137) größtenteils 80 bis 120, bis Chociw Łaski (km 147) je nach Gleis 70/80 bis 120, für Güterzüge 70 bis 100, bis Zduńska Wola (km 167) Południowa für Personenzüge 120, für Güterzüge 100 bis 120, bis kurz vor Inowrocław (km 325) sind es 100 bis 120 für Personenzüge, für Güterzüge 70 bis 100. Die Umfahrung von Inowrocław darf von Personenzügen mit 100, von Güterzügen mit 80 km/h befahren werden.

Die weitere Strecke von Inowrocław bis Bydgoszcz Główna darf von Personenzügen mit 120 bis 150 km/h befahren werden, abgesehen von den Bereichen der beiden Bahnhöfe, von Güterzügen mit 70 bis 100. Auf der Reststrecke bis Tczew dürfen Personenzüge 120 bis 160 km/h fahren, Güterzüge 100 km/h.

Zwischen den Kilometerpunkten 325,234 bei Inowrocław und 449,400 bei Twarda Góra soll die Strecke auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut werden.

Geschichte 

Der erste Abschnitt der heutigen Strecke, Bromberg–Dirschau, wurde am 5. August 1852 gemeinsam mit der Fortführung nach Danzig als Teil des damaligen Verlaufs der Königlich Preußischen Ostbahn eröffnet. Damit gab es eine durchgängige Verbindung Berlin–Stettin–Stargard in Pommern–Kreuz–Schneidemühl–Bromberg–Dirschau–Danzig.

Am 15. September 1859 wurde der Abschnitt Karf–Radzionkau von der Oberschlesischen Eisenbahn, der anschließende Abschnitt nach Tarnowitz von der Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn eröffnet. Damit wurde die Strecke Tarnowitz–Oppeln über Karf mit Morgenroth an der Strecke Oppeln–Kandrzin–Kattowitz verbunden. Am 15. August 1860 wurde der kurze Abschnitt Bismarckhütte–Königshütte von der Oberschlesischen Eisenbahn eröffnet. Die Lücke Königshütte–Karf wurde später, vermutlich 1868–1872, geschlossen.

Am 26. Mai 1872 wurde der Abschnitt Bromberg–Inowrazlaw von der Posen-Thorn-Bromberger Eisenbahn samt der Fortsetzung nach Posen eröffnet, am 21. April 1884 der Abschnitt Tarnowitz–Stahlhammer, wiederum von der Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn. Bis 1911 wurde die Strecke  Hohensalza (bis 1904 Inowrazlaw)–Bromberg–Dirschau durchgängig zweigleisig ausgebaut.

Diese Abschnitte sind alle auf damals deutschem Gebiet gebaut, nach dem Ersten Weltkrieg kamen sie gemäß dem Versailler Frieden jedoch zum wiederentstandenen Polen, mit Ausnahme des Abschnittes von der neuen Grenze bei Chorzów Stary über Beuthen (Oberschles.) Hbf bis zur neuen Grenze vor Radzionków, weshalb die Bahnstrecke Chorzów–Radzionków mit ihrer heutigen Trassierung gebaut wurde. Ab Anfang der 1920er Jahre wurde der Hafen von Gdynia gebaut. Nun galt es, eine direktere Verbindung zwischen dem oberschlesischen Industriegebiet und diesem Hafen zu bauen. Diese Verbindung wurde größtenteils auf vormals russischem Gebiet eröffnet. Als erster Abschnitt der heutigen Bahnstrecke Chorzów–Tczew wurde am 6. November 1926 der Kalety (Stahlhammer)–Herby Nowe mitsamt der Fortsetzung nach Wieruszów (Wilhelmsbrück) von den Polnischen Staatseisenbahnen eröffnet, dann der Herby Nowe–Karsznice, von wo er nach Zduńska Wola an der heutigen Bahnstrecke Łódź Kaliska–Forst (Lausitz) Grenze weiterführte. Der Lückenschluss zwischen Karsznice und Inowrocław (Hohensalza) wurde hingegen nicht mehr von den Polnischen Staatseisenbahnen, sondern am 1. März 1933 von der Französisch-Polnischen Eisenbahngesellschaft (Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe) eröffnet. Bis 1942 wurde die gesamte Strecke, teilweise unter deutscher Besatzung zweigleisig ausgebaut, der Abschnitt Radzionkau–Tarnowitz 1943 dreigleisig, zwischen Naklo und Tarnowitz 1944 viergleisig, der Abschnitt Tarnowitz–Stahlhammer 1944 dreigleisig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke elektrifiziert: Seit dem 28. November 1965 ist der Abschnitt Tarnowskie Góry–Karsznice fertig elektrifiziert, seit dem 30. Mai 1966 der Karsznice–Lipie Góry, seit dem 30. Dezember 1966 der Lipie Góry–Inowrocław, seit dem 9. September 1967 der Inowrocław–Maksymilianowo, seit dem 23. Dezember 1968 der Maksymilianowo–Tczew. Der letzte Abschnitt Chorzów Batory–Tarnowskie Góry ist hingegen erst seit dem 23. Mai 1974 elektrifiziert. 1980 wurde ein viertes Gleis zwischen Tarnowskie Góry und Kalety in Betrieb genommen.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde im Abschnitt Herby Nowe–Inowrocław der Personennahverkehr eingestellt, so werden heute nur noch die Abschnitte Chorzów Batory–Herby Nowe und Inowrocław–Tczew im Personennahverkehr betrieben, der Abschnitt Abzweig Borysławice–Inowrocław wird noch von zwei TLK-Zugpaaren mit Halten in Babiak und Piotrków Kujawski bedient, der Abschnitt Abzweig Dionyzów–Inowrocław von einem IC-Zugpaar Gdingen–Kattowitz. Im Sommer nutzt ein Nachtzugpaar Krakau–Kolberg die Strecke bis Bromberg (Stand 2018).

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8.

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien